Валерий Дмитриевич Бендеров (21 февраля 1953, Львов, Украинская ССР, СССР — 30 августа 2017, Одесса, Украина) — советский и украинский оперный певец, драматический тенор.

Биография 

Родился 21.02.1953 во Львове (УССР). По происхождению Грек. Ведущий солист Одесского Национального Академического театра оперы и балета, Национальной оперы Украины (Киев). Окончил Ровенский Музыкально-педагогический по классу дирижирование, Институт им. Гнесиных (Москва) по классу артист музыкальных театров, Одесскую государственную консерваторию им. А. В. Неждановой по классу академический вокал у профессора Э. В. Летягиной. До 1986 г. ведущий солист Одесского театра музыкальной комедии им. Водяного. Служил в Афганистане в составе Ансамбля песни и пляски(солист-вокалист) Одесского военного округа (1986-88). До 2017 года ведущий солист Одесского Национального Академического театра оперы и балета и Национальной оперы Украины (Киев). Доцент Одесской Музыкальной Академии им. А. В. Неждановой. В 2012 году за весомый вклад в развитие театрального искусства, значимые творческие достижения, высокое профессиональное мастерство и к международному дню театра присвоено почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ УКРАИНЫ».

Умер 30 августа 2017 года по причине тяжелой болезни. Прощальная панихида состоялась в Одесской опере в день города, 2 сентября. Провожала любимого артиста под шквал оваций вся Одесса, соболезнование выражали известные музыканты из разных стран и звучала ария Калафа из оперы Дж. Пуччини «Турандот».

Репертуары 
Валерий Дмитриевич исполнял такие партии как:
Отелло «Отелло» — Дж. Верди.
Манрико «Трубадур» — Дж. Верди.
Радамес «Аида» — Дж. Верди.
Марио Каварадосси «Тоска» — Дж. Пуччини.
Кавалер де Грие «Манон Леско» — Дж. Пуччини.
Принц Калаф «Турандот» — Дж. Пуччини.
Дон Хозе «Кармен» — Ж.Бизе.
Канио «Паяцы» — Р.Леонкавалло.
Туридду «Сельская честь» — П.Масканьи.
Герман «Пиковая Дама» — П. И. Чайковский.
Сотник «Вий» — В.Губаренко
и другие.

Гастроли 
Известный артист выступал на оперных сценах:
Япония
Германия
Россия
Молдова
Голландия
Испания
Италия
Финляндия
Румыния
Ливан
Белоруссия…

Ссылки 
 UKR-ToDay
 Комментарии. UA ОДЕССА
ГРАД
Timer-Odessa
Timer-Odessa
Культурометр
Vgorode.UA
Одесская Жизнь
ТРАССА Е-95

Выступления и видео с участием Валерия Дмитриевича 
Benderov V.- the best Nessun dorma (Turandot)
Benderov V.- Cavalleria rusticana. Mamma.
Benderov V.- Turandot (episodio).
Benderov V.- Vesti la giubba, Leoncavallo, Pagliacci.
Октава 23 10 16 Валерий Бендеров (Одесса, опера)
Град: Валерий Бендеров в программе Тема дня